Maurice Karnaugh (1924-2022), ingénieur en télécommunications ;
 Table de Karnaugh, outil d'algèbre booléenne développée par Maurice Karnaugh.